Küstermann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Küstermann (1850–1919), deutsch-amerikanischer Politiker
 Hans Küstermann (1873–1915), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Otto Küstermann (1837–1913), deutscher evangelischer Pfarrer und Historiker

Siehe auch:
 Kustermann